Acquittement peut désigner :
 acquittement, en droit, une décision de justice ;
 acquittement en droit français ;
 acquittement, en informatique, un signal logique indiquant qu'une opération demandée a été ou non prise en compte.